L'ordre du Croissant est un ordre de chevalerie français du Moyen Âge.

Premier ordre du Croissant (1268)  
Un premier ordre du Croissant fut créé à Messine, en 1268, par Charles d'Anjou, frère du roi de France Louis IX, en mémoire de la bataille du lac Ficin, dans la plaine de Tagliacozzo, près d'Aquila, où il vainquit et fit prisonnier Conradin, petit-fils de l'empereur Frédéric II. 
 
Il le conféra aux gentilshommes et princes allemands qui l'avaient secondé dans cette guerre, et à plusieurs autres seigneurs qu'il désirait attacher à sa cause. 

Les chevaliers devaient justifier de quatre degrés (ou quartiers) de noblesse du côté paternel. Cet ordre subsista peu de temps.

Deuxième ordre du Croissant (1448) 

L’ordre du Croissant, deuxième du nom, fut fondé le  à Angers par René d'Anjou dit le Bon Roi René, roi de Sicile et de Jérusalem, en l'honneur de saint Maurice, dans la continuité de l'ordre de la Croix fondé par Louis Ier d'Anjou.

Nul ne pouvait y être reçu ni porter le croissant, . Cette préoccupation nobiliaire se retrouve dans la plupart des ordres fondés à cette période, comme la Toison d'or et la Jarretière.

On comptait parmi les membres de ce nouvel ordre des personnages importants comme le duc de Milan Francesco Sforza ou encore le comte de Vaudémont Ferry II de Lorraine.

Les trente-six chevaliers formant l'ordre portaient un manteau de velours rouge cramoisi doublé de satin blanc, un mantelet de velours blanc, et un habit long de même couleur, sur le côté droit duquel était cousu un croissant d'or. Sur ce croissant était gravé le mot loz. Le vieux français loz, parfois orthographié los (« louange ») et issu du latin laus, laudis (même sens), lorsqu'il est gravé sur le croissant, fait jeu de mots en manière de rébus, et voulait dire « loz en croissant », c’est-à-dire qu'« en avançant en vertus, on mérite des louanges ». 

Le collier de l'ordre était fait d'une chaîne d'or à trois rangs, à laquelle était suspendu, par trois chaînettes d'or, un croissant d'or également. On reconnaissait la valeur et la générosité des chevaliers aux ferrets d'aiguillettes d'or qu'ils portaient, et qui correspondaient au nombre de batailles ou sièges au cours desquels ils avaient combattu.

L'ordre du Croissant ne survécut pas à son créateur René d'Anjou lui-même. Le pape Pie II le supprima par une bulle vers l'année 1460,  ou sous son successeur désigné en 1464, Paul II, ennemi de René d'Anjou. Il s'éteignit progressivement dans les 25 années suivantes, entre 1480 et 1486. 

Certaines associations se réclament aujourd'hui de l'ordre du Croissant.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Palliot, La Vraye et Parfaite Science des Armoiries, 1660
 Gourdon de Genouillac, Dictionnaire des ordres de chevalerie, 1860
 Encyclopédie méthodique, Histoire Tome I, Panckoucke, Paris, 1784, 48-49 et 109.

Liens externes 

 Armorial des Chevaliers du Croissant sur heraldique-europeenne.org
 Statuts de l'Ordre du Croissant dans les Manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève
 J M. Gassier, Histoire de la chevalerie française, G. Mathiot, Paris, 1814,393-394

Croissant
Croissant
Croissant
Croissant